Malone kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Malone (Florida)
Malone (New York)
Malone (Texas)

Andere betekenissen 
Malone (film), een Amerikaanse film uit 1987 met Burt Reynolds